Ме́жциемс () — топоним в Латвии:

Населённые пункты 
 Межциемс — населённый пункт в Апском крае;
 Межциемс — населённый пункт в Елгавском крае;
 Межциемс — дачный посёлок в Царникавском крае.

Части городов 
 Межциемс — микрорайон Даугавпилса;
 Межциемс — микрорайон Риги.

Прочее 
 Межциемс — железнодорожная станция в Даугавпилсе.